Музеи академика А. Д. Сахарова:
 Сахаровский центр (до 2012 года — Музей и общественный центр имени А. Д. Сахарова) — в Москве.
 Музей-квартира А. Д. Сахарова — в Нижнем Новгороде.

См. также 
 Улица Академика Сахарова (список)
 Проспект Академика Сахарова (список)
 Площадь Сахарова (список)